Francisco García Fajer (1731-1809), un compositor espanyol.
 Francisco García (militar) (1795-1839), un militar espanyol.
 Francisco García Romeu (1910-1994), un polític espanyol.
 Francisco García-Valdecasas Santamaría (1910-2005), un metge espanyol.
 Francisco García Salve (1930-),un sacerdot jesuïta espanyol.
 Francisco García Gómez (1938-), un exfutbolista i entrenador espanyol.
 Francisco García (basquetbolista) (1981-), un basquetbolista dominicà.
 Francisco García Pavón (1919-1989), un escriptor espanyol